Miasta
 Aleppo – miasto w Syrii
 Aleppo – muhafaza w Syrii

Gminy w USA
 Aleppo (ang. Aleppo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Aleppo (ang. Aleppo Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene